The Robbers – cortometraggio del 1913 diretto da Walter Edwin
The Robbers – cortometraggio del 1914, titolo inglese di un film tedesco non identificato tratto da Friedrich Schiller
The Robbers – cortometraggio del 2015 diretto da Benjamin Ridley